Kouakou ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kouakou Yao (* 1991), ivorischer Fußballspieler
 Christian Kouakou (* 1995), schwedischer Fußballspieler
 Martin Kouakou Fofié (* 1968), ivorischer Milizführer
 Raoul Kouakou (* 1980), ivorischer Fußballspieler